

Sigle 

FFT est un sigle qui peut faire référence à 

sciences et industrie
 Fast Fourier transform (en français, transformée de Fourier rapide) ;
 FFT-hash (où FFT signifie fast fourier transform), une fonction de hachage cryptographique ;
 Fédération française des télécoms ;

sports et loisirs
 Fédération française de tarot ;
 Fédération française de tennis ;
 Fédération française de tir ;
 Final Fantasy Tactics.
Fédération française des Trufficulteurs

Code 

FFT est un code qui peut faire référence à 
 Saint-Lys radio, un centre radiomaritime français, selon son indicatif d'appel.

Code